Hajime Toyoshima (-1944), aviateur japonais
 Hirotaka Toyoshima (1933-2013), peintre japonais
  (1852-1922), maire d'Hiroshima